Bertault se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Raymond Bertault
 R. Bertault